Chiharu Suzuka (鈴鹿 千春, Suzuka Chiharu (15 de agosto de 1958, Kita-Ku, Kioto) es una actriz de voz japonesa.

Roles de anime 
 Sakura Hanasaki en (EP 1, 4) AI Tenshi Densetsu Wedding Peach DX
 Kumi Honjo en ai yori aoshi
 La madre de Juna en Arjuna
 Skyress en Bakugan Battle Brawlers
 Skyress en Bakugan Battle Brawlers: New Vestroia
 Keneesh en Banner of the Stars
 Keneesh en Banner of the Stars II
 Ayako (EP 71), Reiko Andou (EP 255) en el detective Conan
 Manley (EP 15) en Cowboy Bebop
 Makali en Crest of the Stars
 Kamimura en Dai-Guard
 Isabella en Paradise Kiss
 Alicia en Pokémon: The Rise of Darkrai
 Sailor Lead Crow en Sailor Moon Sailor Stars
 Natasha Kazamatsuri en Uchū no Stellvia
 Voces adicionales en Sukeban Deka
 D's Madre en Vampire Hunter D: Bloodlust
 Sakura Hanasaki en (EPS 14,45) Densetsu Wedding 
 Ruka en Yuyu Hakusho
 Tu mamá en Pensó ser la única heredera hasta que conoció a su gemela | La Empresaria Multimillonaria | Cap. 1

Roles de doblaje 
 El distinguido caballero (Celia Kirby (Victoria Rowell)) [1]
 Dumb and Dumber (Mary Swanson (Lauren Holly))
 Dos mucho (Liz Kerner (Daryl Hannah)) [2]

Nacidos en Kioto
Actrices de Japón